Fourier ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand der Mondvorderseite, westlich des Mare Humorum, südlich des Kraters Cavendish und südöstlich von Vieta.
Der Krater ist stark erodiert, der Kraterboden ist relativ eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Joseph Fourier offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Fourier auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Joseph Fourier als Namensgeber